Јесенске могу бити:

 Јесенске (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Јесенске (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република